Plaats in Indonesië
 Plandi (Purwodadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Plandi (Jombang), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Plandi (Wonosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java